Générac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Générac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon